

Geografia 
 Mingus – città del Texas, Stati Uniti d'America
 Monte Mingus – montagna degli Stati Uniti, in Arizona

Musica 
 Mingus – album di Joni Mitchell del 1979
 Mingus! – album di Charles Mingus del 1960

Persone 
 Charles Mingus – musicista e compositore jazz statunitense
 Sue Mingus – scrittrice statunitense, moglie di Charles